

Justizsenatoren Berlin (seit 1947)

Einzelnachweise 

Justiz
Berlin